Ранчо ел Крусеро има више значења:

 Ранчо ел Крусеро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Крусеро (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику